jesionka – rodzaj płaszcza

Miejscowości i ich części w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 11, w tym 7 podstawowych
 Jesionka – przysiółek wsi Jesiona w woj. lubuskim, w pow. nowosolskim, w gminie Kolsko
 Jesionka – część wsi Szczecin w woj. łódzkim, w pow. brzezińskim, w gminie Dmosin
 Jesionka – kolonia w woj. kujawsko-pomorskim, w pow. golubsko-dobrzyński, w gminie Ciechocin
 Jesionka – przysiółek wsi Nowa Wieś Szlachecka w woj. małopolskim, w pow. krakowskim, w gminie Czernichów
 Jesionka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. gostynińskim, w gminie Szczawin Kościelny
 Jesionka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. nowodworskim, w gminie Czosnów 
 Jesionka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. płońskim, w gminie Baboszewo 
 Jesionka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. żyrardowskim, w gminie Wiskitki
 Jesionka – część wsi  Sołtysy w woj. opolskim, w pow. oleskim, w gminie Praszka
 Jesionka – osada w woj. śląskim, w pow. rybnickim, w gminie Czerwionka-Leszczyny
 Jesionka – wieś w woj. wielkopolskim, w pow. konińskim, w gminie Sompolno

Cieki 
 Jesionka – rów, dopływ Rudna
 Jesionka – potok, dopływ Rudy
 Jesionka – struga, dopływ Sąsiecznicy
 Jesionka – struga, dopływ Sandeli

Inne 
 Jesionka – przystanek kolejowy w Jesionce, w województwie mazowieckim

Przypisy